Ильинский сельсовет (сельский совет) — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России и на Украине:

Россия

Существующие 
 Ильинский сельсовет — в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Ильинский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края.
 Ильинский сельсовет — в Харовском районе Вологодской области.
 Ильинский сельсовет — в Череповецком районе Вологодской области.
 Ильинский сельсовет — в Ужурском районе Красноярского края.
 Ильинский сельсовет — в Катайском районе Курганской области.
 Ильинский сельсовет — в Шатровском районе Курганской области.
 Ильинский сельсовет — в Володарском районе Нижегородской области.
 Ильинский сельсовет — в Доволенском районе Новосибирской области.
 Ильинский сельсовет — в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Ильинский сельсовет — в Октябрьском районе Оренбургской области.

Упразднённые 
 Ильинский сельсовет — в Лев-Толстовском районе Липецкой области (до 2009).
 Ильинский сельсовет — в Городецком районе Нижегородской области (до 2009).
 Ильинский сельсовет — в Починковском районе Нижегородской области (до 2009).
 Ильинский сельсовет — в Богородицком районе Тульской области (до 1960).

Московская область 
 Ильинский сельсовет — в Салтыковской волости Бронницкого уезда Московской губернии (до 1924, 1925—1929)
 Ильинский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (1924—1984)
 Ильинский-Ярополецкий сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (до 1994)
 Ильинский сельсовет — в Тимоновской волости Дмитровского уезда Московской губернии (до 1929)
 Ильинский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (до 1994)
 Ильинский сельсовет — в Красногорском районе Московской области (до 1994)
 Ильинский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (до 1939)
 Ильинский сельсовет — в Куровском (1929—1959) и Орехово-Зуевском (1959—1994) районах Московской области

Украина 

 Ильинский сельский совет — в составе Бердянского района Запорожской области, упразднён в 2020 году.
 Ильинский сельский совет — в составе Красноперекопского района Автономной Республики Крым, в 2014 году преобразован в Ильинское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым (в составе РФ), упразднён по украинскому законодательству в 2020 году.

См. также